Paralaophonte är ett släkte av kräftdjur. Paralaophonte ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Paralaophonte